Бурнеф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Бурнеф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя